Victor kan som auktorsförkortning betyda:

 Barbara J. Victor
 B.J. Victor

Robotskapade auktorsförkortningar